
Termin živa sulfat ima više značenja.

 Živa(I) sulfat, Hg2SO4
 Živa(II) sulfat, HgSO4